|-
| 79401 - || || 25 d'abril, 1997 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 79402 - || || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79403 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79404 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79405 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79406 - || || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79407 - || || 1 de maig, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79408 - || || 8 de maig, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 79409 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79410 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79411 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79412 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79413 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79414 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79415 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79416 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79417 - || || 27 de maig, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 79418 - || 1997 LO || 3 de juny, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79419 - || 1997 MZ || 26 de juny, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79420 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79421 - || || 29 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79422 - || || 26 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79423 - || || 30 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79424 - || || 6 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79425 - || || 25 de juliol, 1997 || Mallorca || R. Pacheco, A. López
|-
| 79426 - || 1997 QZ || 24 d'agost, 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 79427 - || || 24 de setembre, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 79428 - || || 26 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79429 - || || 26 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79430 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79431 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79432 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79433 - || || 29 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79434 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79435 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 79436 - || || 2 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 79437 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79438 - || || 7 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79439 - || || 8 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79440 - || || 8 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79441 - || || 9 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79442 - || 1997 UX || 22 d'octubre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 79443 - || || 23 d'octubre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 79444 - || || 26 d'octubre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 79445 - || || 9 de novembre, 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 79446 - || || 1 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79447 - || || 21 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79448 - || || 23 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79449 - || || 20 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79450 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79451 - || || 21 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79452 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79453 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79454 - || || 24 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79455 - || || 26 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79456 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79457 - || || 5 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 79458 - || 1997 YM || 20 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79459 - || 1997 YS || 20 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79460 - || || 21 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79461 - || || 21 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79462 - || || 27 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79463 - || || 28 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79464 - || || 29 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79465 - || || 27 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79466 - || || 28 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79467 - || || 31 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79468 - || || 29 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79469 - || || 1 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79470 - || || 2 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79471 - || || 2 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79472 - || || 6 de gener, 1998 || Sormano || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| 79473 - || || 18 de gener, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79474 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79475 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79476 - || || 25 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79477 - || 1998 CN || 3 de febrer, 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 79478 - || || 6 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 79479 - || || 1 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79480 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 79481 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79482 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79483 - || || 3 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79484 - || || 18 de març, 1998 || Teide || Teide
|-
| 79485 - || || 24 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 79486 - || || 24 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 79487 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79488 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79489 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79490 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79491 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79492 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79493 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79494 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79495 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79496 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79497 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79498 - || || 31 de març, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 79499 - || || 26 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79500 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9